Cubottaedro troncato – solido, in Geometria
Cubottaedro troncato – gruppo, in Algebra